Воздушные силы флота () — род войск королевского военно-морского флота Великобритании, соответствующий военно-морской авиации.

Морская авиация насчитывает около 6200 человек, что составляет 11,5 % от общей численности королевского военно-морского флота, и использует около 200 боевых и свыше 50 вспомогательных самолётов и вертолётов.

История

Организационный состав 
 700-я морская авиационная эскадрилья (700 Naval Air Squadron)
 703-я морская авиационная эскадрилья (703 Naval Air Squadron)
 705-я эскадрилья (705 Squadron)
 727-я морская авиационная эскадрилья (727 Naval Air Squadron)
 750-я морская авиационная эскадрилья (750 Naval Air Squadron)
 814-я морская авиационная эскадрилья (814 Naval Air Squadron)
 815-я морская авиационная эскадрилья (815 Naval Air Squadron)
 820-я морская авиационная эскадрилья (820 Naval Air Squadron)
 824-я морская авиационная эскадрилья (824 Naval Air Squadron)
 845-я морская воздушная эскадрилья (845 Naval Air Squadron)
 846-я морская воздушная эскадрилья (846 Naval Air Squadron)
 847-я морская воздушная эскадрилья (847 Naval Air Squadron)
 849-я морская воздушная эскадрилья (849 Naval Air Squadron)
 Показательный вертолётный отряд («Чёрные кошки») (Helicopter Display Team («Black Cats»)'')

Пункты базирования

Авиабазы 
Для берегового базирования военно-морская авиация Великобритании использует три авиабазы:
 Королевская морская авиабаза Йовилтон  (), графство Сомерсет
 Королевская морская авиабаза Калдроуз (), графство Корнуолл

Аэродромы 
В дополнение к этому, в распоряжении ВМФ имеется одно учебное учреждение для подготовки авиатехников:

 База Её Величества Салтэн (), Госпорт, графство Хэмпшир

Боевой состав

Техника и вооружение 
Данные об оборудовании и вооружении авиации ВМС Великобритании взяты с сайта ВМФ Великобритании.

Опознавательные знаки 
На фюзеляжах самолётов и вертолётов авиации ВМС Великобритании, наряду со стандартными опознавательными знаками воздушных сил, наносится надпись Royal Navy ().

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Подофицеры и матросы

Знаки на головные уборы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница воздушных сил флота Великобритании
 Страница музея авиации ВМФ Великобритании
 Страница архива авиации ВМФ Великобритании
 Страница ассоциации офицеров авиации ВМФ Великобритании
 Страница ассоциации авиации ВМФ Великобритании

См. также 
 Военно-воздушные силы Великобритании
 Авиация сухопутных войск Великобритании
 Heraldic Crests — Royal Navy Fleet Air Arm

Военно-морские силы Великобритании
Великобритания